Васи́лий Жу́ков:
 Жуков, Василий Алексеевич (1910—1957) — Герой Советского Союза.
 Жуков, Василий Григорьевич (1796—1882) — табачный фабрикант.
 Жуков, Василий Егорович (1918—1997) — Герой Советского Союза.
 Жуков, Василий Иванович (род. 1947) — ректор-основатель РГСУ, академик РАН.
 Жуков, Василий Михайлович (1764—1799) — русский поэт.
 Жуков, Василий Петрович (1922—1944) — Герой Советского Союза.
 Жуков, Василий Разумникович (1823—1896) — вице-губернатор Полтавской губернии.
 Жуков, Василий Фёдорович (1913—2001) — Герой Социалистического Труда.
 Жуков, Василий Фролович (1914—1944) — Герой Советского Союза.